Aero A-32, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Flexity Swift A32, een lagevloertram van Bombardier van de serie Flexity Swift
Een verkeersweg:
A32 (Groot-Brittannië)
A32 (Italië)
A32 (Nederland), zie Rijksweg 32
A32 (Noord-Ierland)
A32 (Portugal)
A-32 (Spanje)
A-32 tank Russische Light